Probythinella louisianae är en snäckart. Probythinella louisianae ingår i släktet Probythinella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
louisianae